Ferhan Hasani (Macedonisch: Ферхан Хасани) (Tetovo, 18 juni 1990) is een Macedonisch voetballer die als middenvelder speelt. Hasani debuteerde op 22 december 2010 in het Macedonisch voetbalelftal, tegen China.

Loopbaan 
Hasani groeide op in Tetovo, wat voor de Macedonische Albanezen geldt als de hoofdstad voor hun minderheid en hij maakte dan ook deel uit van die minderheid. Al vroeg kreeg hij de bijnaam "Buba", wat Albanees is voor een vlieg of klein insect, omdat hij zeer snel en vinnig was. Op 8-jarige leeftijd sloot hij zich aan bij het plaatselijke FK Shkëndija.

Hasani speelde jaren in de jeugdelftallen en toen hij nog in de wachtkamer naar de 1ste ploeg stond, vertoefde Shkëndija nog in de Vtora Liga, de 2de klasse in Macedonië. Op amper 17-jarige leeftijd maakte hij zijn debuut in de 1ste ploeg en de club promoveerde 2 jaar later mede door hem naar de Prva Liga. Hasani scoorde 13 keer in 27 matchen.

Er ontstond interesse van verscheidene Europese voetbalclubs: onder meer VfL Wolfsburg
en Hajduk Split hadden interesse en ook het Nederlandse FC Groningen was een gegadige. Hasani stond ook dicht bij AA Gent, maar de deal sprong af omwille van financiële redenen. Hierna speelde hij nog een half jaar bij Shkëndija.

Op 16 december 2011 tekende hij net als de Serviër Slobodan Medojevic een contract voor 2,5 jaar bij VfL Wolfsburg. Op 2 september 2012 ging hij naar Brøndby IF. In 2015 keerde hij terug bij FK Shkëndija.

Clubstatistieken

Erelijst 
 FK Shkëndija
Prva Liga 
2010/11, 2017/18
Macedonische voetbalbeker
2015/16
 Supercup
2011
 Macedonisch voetballer van het jaar
2011

Zie ook
 Lijst van spelers van Brøndby IF

Macedonisch voetballer